Blidösund kan syfta på:

 Blidösundsbolaget – ett svenskt rederi som driver färjetrafik i Stockholms norra skärgård
 S/S Blidösund – ett svenskt ångfartyg
 Blidösund (sund) – ett sund mellan Yxlan och Blidö